Kupeornis é um género de ave da família Leiothrichidae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Kupeornis chapini
 Kupeornis gilberti
 Kupeornis rufocinctus

Leiothrichidae
Géneros de aves